Guiomar ist ein portugiesischer und spanischer weiblicher, früher auch männlicher Vorname, möglicherweise abgeleitet von dem altgermanischen Namen Wigmar mit der Bedeutung „erstklassig, bedeutend, berühmt im Krieg“. Guiomar kommt auch als Familienname vor.

Namensträger

Weiblicher Vorname 

 Guiomar Narváez (* 20. Jh.), venezolanische Pianistin und Musikpädagogin
 Guiomar Novaes (1896–1979), brasilianische Pianistin
 Guiomar Torrezão (1844–1898), portugiesische Schriftstellerin

Familienname 
 Julien Guiomar (1928–2010), französischer Schauspieler
 Michel Guiomar (1921–2013), französischer Schriftsteller und Philosoph

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname

br:Guiomar